770 може да се отнася за:

 770 година от новата ера
 770 година преди новата ера
 770, число
 770 Бали, астероид
 NGC 770, галактика